SK Frem-31 é um clube esportivo da Noruega fundado em 26 de janeiro de 1931. Sua sede fica em Bærum.

Ligações externas
 Página oficial

Frem-31
Frem-31